Сент-Коло́мб () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Манль. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16309.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-западу от Парижа, в 85 км южнее Пуатье, в 24 км к северо-востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 185 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 108 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 81 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 81 активных работали 76 человек (46 мужчин и 30 женщин), безработных было 5 (2 мужчины и 3 женщины). Среди 27 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская  (XII век). Исторический памятник с 1973 года
 Две статуи-колонны: Св. Коломба и Св. Петра (XII век). Высота — 150 см. Исторический памятник
 Две капители (XII век). Высота — 70 см. Исторический памятник
 Замок Сент-Коломб (XVI век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта